Сыновья () — норвежский фильм.

Сюжет 
25-летний Ларс работает в бассейне на окраине Осло. Обладая непростым характером, он уже не раз попадал из-за него в неприятности. Узнав в одном из посетителей бассейна педофила, уехавшего когда-то после скандала из города, он объявляет ему крестовый поход. Но события выходят из-под его контроля.

Ссылки 

Фильмы-драмы Норвегии